Puttemans est un patronyme porté notamment par :

 Emiel Puttemans (né en 1947), coureur à pied belge ;
 Pierre Puttemans (1933-2013), architecte, urbaniste, poète, essayiste et critique d'art et d'architecture.

Homonymie de patronyme